Röyttä kan avse:

 Röyttä (ort) - en ort och ö i Torneå stad i Lappland, Finland
 Röyttä (patrullbåt) - en patrullbåt av R-klass tillhörande Finlands marin
 Röyttä (ö i Lappland)
 Röyttä (ö i Norra Österbotten)